Валет  — слово французского происхождения, этимологически уменьшительное от «вассал» (, предп. от *vassellittus). Может означать:
 Валет — личный слуга, камердинер.
 Валет — вспомогательный участник сюжетных линий в реслинге.
 Валет — игральная карта с изображением молодого человека.
 Валет — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.

См. также 
 Бубновый валет
 Валетт
 Валлетта (значения)